Pfaffenturm ist der Name folgender Türme:
 ein Wohnturm der Burganlage Hohen Rätien, siehe Hohen Rätien #Pfaffenturm
 ein Turm der Ordensburg Marienburg in Malbork
 ein erhaltener Wehrturm in Aachen, siehe Pfaffenturm (Aachen)
 ein erhaltener Wehrturm in Ladenburg, siehe Ladenburg #Stadtbefestigung
 ein erhaltener Wehrturm in Wangen im Allgäu, siehe Wangen im Allgäu #Bauwerke